Dahlgren (Illinois)
Dahlgren (Virgínia)

Desambiguações de topônimos